Bourgogne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bourgogne-Franche-Comté, administrativ region
 Bourgogne, historisk region, 
 Bourgogne, Marne, kommun, departementet Marne i regionen Grand Est,